Ферна́нду Мануэ́л Ферна́ндеш да Ко́шта Са́нтуш (; ) — португальский футболист, защитник и тренер. Главный тренер сборной Польши.

Спортивная карьера 
Фернанду Сантуш начал свою футбольную карьеру в 1966 году в юношеском составе португальского клуба «Бенфика», до 1971 года выступал в основной команде клуба, пока не перешёл в «Маритиму». За последний играл два сезона и до 1975 года оставался игроком «Эшторил-Прая».

Свою карьеру игрока Сантуш завершил в возрасте 30 лет. Получил степень бакалавра технического инженера телекоммуникаций и электроники в Лиссабонском институте. В 1987 начал тренерскую деятельность в «Эшторил-Прая». Впоследствии тренировал отечественные «Порту», «Бенфику» и «Спортинг», а также настоящих грандов греческого футбола АЕК, «Панатинаикос» и ПАОК. В феврале 2010 года Фернанду Сантуш был назван тренером десятилетия в Греции.

В июне 2010 года, когда после поражения от сборной Аргентины Греция прекратила участие в чемпионате мира по футболу в ЮАР, Отто Рехагель ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Греции, вероятным преемником обозреватели сразу назвали Фернанду Сантуша. Однако на первое предложение Греческой футбольной федерации Сантуш ответил отказом. После чего совет федерации повысил плату тренера до 600 тысяч евро в год. 28 июня 2010 года после встречи с Софоклисом Пилавосом в Афинах была достигнута договоренность. 1 июля 2010 Фернанду Сантуш был официально назначен тренером национальной сборной минимум на следующие два года. Руководил греками на Евро-2012 и ЧМ-2014, на обоих турнирах выходя в плей-офф.

23 сентября 2014 года Сантуш возглавил сборную Португалии. 10 июля 2016 года сборная Португалии под его руководством впервые в своей истории стала чемпионом Европы, обыграв в финале хозяев турнира сборную Франции.

19 июля 2016 года Сантуш поставил подпись под новым контрактом с Португальской федерацией футбола, который был рассчитан до 2020 года. 27 декабря 2016 года Сантуш был признан лучшим тренером года среди главных тренеров национальных команд по версии МФФИИС.

15 декабря 2022 года Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии.

23 января 2023 года президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил о назначении Сантуша главным тренером сборной Польши.

Тренерские достижения

Командные 
«Порту»
 Чемпион Португалии: 1998/99
 Обладатель Кубка Португалии: 1999/00, 2000/01
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1998, 1999

АЕК (Афины)
 Обладатель Кубка Греции: 2001/02

Сборная Португалии
 Чемпион Европы: 2016
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19

Личные 
 Тренер года в Греции (4): 2002, 2005, 2009, 2010
 Лучший тренер десятилетия в Греции (2010).
 Тренер года по версии IFFHS: 2016
 Лучший тренер мира (2016) Globe Soccer

Тренерская статистика

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Эшторил-Прая»
Тренеры ФК «Эштрела» Амадора
Тренеры ФК «Порту»
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Панатинаикос»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Бенфика»
Тренеры ФК ПАОК
Тренеры сборной Греции по футболу
Тренеры сборной Португалии по футболу
Тренеры-победители чемпионатов Европы по футболу
Тренеры сборной Польши по футболу